Japuraense – abitanti di Japurá (Paraná)
Japuraense – abitanti di Japurá